

Persone
 Alex Salvini (1985) – pilota motociclistico italiano, specializzato nell'enduro e nel motocross
 Anton Maria Salvini (1653-1729) – grecista italiano
 Fanny Salvini Donatelli (1815-1891) – soprano italiano
 Giorgio Salvini (1920-2015) – fisico, politico e ministro italiano
 Gregorio Salvini (1696-1789) – politico, presbitero e scrittore italiano
 Guido Salvini (1953) – magistrato italiano
 Guido Salvini (1893-1965) – regista, docente e sceneggiatore italiano
 Gustavo Salvini (1859-1930) – attore italiano
 Juan Carlos Salvini (...–...) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Innocente Salvini (1889-1979) – pittore italiano
 Lino Salvini (1925-1982) – medico e massone italiano, Gran maestro del Grande Oriente d'Italia
 Luigi Salvini (1911-1957) – linguista italiano
 Matteo Salvini (1973) – politico italiano
 Roberto Salvini (1912-1985) – storico dell'arte italiano
 Salvino Salvini (1667-1751) – poeta e umanista italiano
 Salvino Salvini (1824-1899) – scultore italiano
 Sandro Salvini, all'anagrafe Alessandro Salvini, (1890-1955) – attore italiano
 Tommaso Salvini (1829-1915) – attore teatrale e patriota italiano

Zoologia
 Cichlasoma salvini – pesce di acqua dolce appartenente alla famiglia dei Ciclidi
 Thalassarche salvini – uccello marino appartenente alla famiglia dei Diomedeidi

Altro
 Salvini – cognome italiano
 Adelson e Salvini – prima opera composta da Vincenzo Bellini
 Teatro Salvini – teatro comunale di Pitigliano (provincia di Grosseto)
 Villa Salvini – villa fiorentina